Льюис () — город-порт в округе Сассекс, штат Делавэр, США. Является первым постоянным поселением европейцев в штате, а поскольку Делавэр был первым штатом, ратифицировавшим Конституцию, то Льюис носит прозвище «Первый город первого штата». 16-й по количеству жителей город штата.

География 
Льюис находится в восточной части штата на берегу южной части Делавэрского залива у мыса . Прибрежная часть города является частью ; в северо-западной части города в залив впадает река Бродкилл. Площадь города составляет 11 км², из которых 1,5 км² занимают открытые водные пространства.

Максимальная температура в городе была зарегистрирована в 1997 году и составила 38,8°С, минимальная — в 1982 году и составила −28,8°С.

Через город проходит крупная автомагистраль US 9.

Город получил своё нынешнее имя в честь английского Льюиса, который находится в графстве Восточный Суссекс.

История

XVII—XIX века 
Поселение на месте будущего города было основано 3 июня 1631 года голландскими переселенцами и являлось в то время торговым и китобойным постом. Они назвали его Сванендал, что означает «Лебединая долина». Впрочем, уже спустя год все 32 жителя были вырезаны делаварами. Три десятка лет территория оставалась заброшенной, однако датчане озаботились восстановлением посёлка в 1662 году в связи с территориальными претензиями англичан, которые намеревались включить бывшую Лебединую долину в состав своей . Возрождать поселение прибыли 35 меннонитов под предводительством , но их постигла печальная доля: в 1664 году англичане отбили у голландцев Новые Нидерланды, и заодно был уничтожен Цваанендаль со всеми поселенцами.

Некоторое время поселение снова было заброшено, однако постепенно там вновь стали появляться голландцы — все они опять были уничтожены англичанами в конце декабря 1673 года. В 1680 году поселение было возрождено англичанами под названием Нью-Дил (округ Дил), в течение двух лет были построены, кроме прочего, здание суда и две церкви. В 1682 году все делавэрские колонии, не исключая Нью-Дил, были отданы Карлом II Уильяму Пенну в знак заслуг. В том же году Пенн прибыл в свои новые владения и переименовал округ Дил в Сассекс, а Нью-Дил в Льюис. Также Льюис был определён административным центром округа Сассекс и пробыл им до 1791 года.

5—6 апреля 1813 года город был подвергнут краткому и малоэффективному обстрелу с моря английским судном Poictiers, одно из ядер застряло глубоко в фундаменте одного из домов — ныне он так и называется  House и является музеем.

XX век — настоящее время 
В 1916 году построена крупная больница Beebe Medical Center.

В 1941 году на подступах к городу, на мысе , был построен , призванный обеспечить защиту Делавэрского залива, реки Делавэр и нефтяных заводов, расположенных на их берегах. Этот крупный и отлично укреплённый и вооружённый форт так ни разу и не показал своей мощи, за исключением одного раза во время Второй мировой войны, и в 1991 году был выведен из состава Вооружённых сил и передан правительством в дар штату Делавэр.

В 1971 году открыта первая и единственная высшая школа в городе , также в Льюисе находится кампус Хью Шарпа Делавэрского университета.

В 2009 году в Льюисе был задержан врач-педиатр Эрл Брэдли, который за растление 103 детей был приговорён к четырнадцати пожизненным срокам плюс к 164 годам тюрьмы.

Демография 

Население
 1800 год — 1540 жителей
 1820 — 1657
 1850 — 1855
 1860 — 970
 1900 — 2259
 1910 — 2158
 1920 — 2074
 1930 — 1923
 1940 — 2246
 1950 — 2904
 1960 — 3025
 1970 — 2563
 1980 — 2197
 1990 — 2295
 2000 — 2932
 2003 — 3006
 2010 — 2747
 2011 — 2757<ref name="c-data">Льюис: демография, экономика, преступность, здравоохранение и пр.  на сайте city-data.com</ref>

Расовый состав (2000)
 белые — 87,3 %
 афроамериканцы — 9,9 %
 азиаты — 1,0 %
 коренные американцы — 0,2 %
 прочие расы — 0,7 %
 смешанные расы — 0,9 %
 латиноамериканцы (любой расы) — 1,7 %

Происхождение предков
 англичане — 18,5 %
 ирландцы — 16,8 %
 немцы — 15,7 %
 итальянцы — 6,6 %
 шотландцы — 3,8 %

 Достопримечательности 
 С востока к городу примыкает парк штата .
 Дом Райвса Холта () — построен в 1665 году и является самым старым зданием Делавэра.
 Музей «Лебединая долина» () — построен в 1898 году как банк, с 1931 года — музей в честь 300-летия города.
 Исторический дом «Рай рыбака» () — построен ок. 1780 года
 Маяки:
 Маяк Делавэр-Брейкуотер-Ист-Энд () — работал с 1886 по 1996 год.
 Маяк Харбор-оф-Рефьюдж () — работает с 1926 года.
 Плавучий маяк WAL 539 — выполнял свои функции с 1938 по 1972 год, ныне — музей.

 Галерея 

 Примечания 

 Ссылки 
 Официальный сайт города
 Историческое общество города
 Краткая история города на сайте delmarvabeachguide.com Виртуальный тур по достопримечательностям города
 Льюис на сайте beach-net.com Льюис, Делавэр — история за 20 минут. Первый город в первом штате на сайте botinok.co.il''

Города Делавэра
Населённые пункты округа Сассекс (Делавэр)